«Император Николай I», а также «Авиатор», позднее «Пьер Лоти» — российский грузо-пассажирский пароход, переоборудованный в гидроавиатранспорт. Вошел в состав Черноморского флота Российской империи. Участвовал в боевых операциях Черноморского флота. В ходе интервенции Антанты на юге России в 1918—1919 годах оказался под французским флагом. После 1940 года — под английским флагом. Сел на мель у побережья Габона в Гвинейском заливе в декабре 1942 года, был покинут экипажем и разбит штормом в апреле 1943 года.

История корабля

«Император Николай I» 
Построенный в 1913 году в Великобритании компанией John Brown & Co. Ltd.,, Клайдбанк, Шотландия, для Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ), «Император Николай I» был приписан к Одесскому порту. В первой половине 1914 года эксплуатировался как коммерческое грузо-пассажирское судно на Ближневосточной линии РОПиТ. После начала Первой мировой войны был мобилизован, вооружён и включён в состав Черноморского флота как вспомогательный крейсер 2-го класса. В начале 1915 года «Император Николай I» стал авианесущим кораблем Черноморского флота — гидроавиатранспортом. На нём были установлены восемь орудий и два пулемёта, он стал принимать на борт 7 гидросамолётов, которые базировались в Севастополе и грузились на корабль во время выхода в море. По прибытии гидроавиатранспорта в точку развёртывания все самолёты могли быть в течение часа спущены на воду.

До Первой мировой войны в составе Черноморского флота за исключением транспорта «Днепр» не было кораблей способных нести на себе авиацию. Поэтому после вступления России в войну дополнительно для этих целей был переоборудован и переименован в «Император Александр I» односерийный с «Император Николай I» грузо-пассажирский пароход «Император Александр III», а также ряд других судов. В 1916 году Румыния, вступившая в войну на стороне Антанты, передала России 5 грузо-пассажирских пароходов: «Дакия», «Император Траян», «Король Карл», «Принчипесса Мария» и «Румыния», которые после их включения в состав Черноморского флота стали тоже переоборудоваться в авианесущие суда. Гидроавиатранспорты Черноморского флота в основном оснащались поплавковыми гидроаэропланами различного типа и летающими лодками конструкции Д. П. Григоровича М-5 и М-9 (улучшенная и увеличенная версия М-5) в количестве от 4 до 8 штук на борт в зависимости от конструкции корабля. Морские авиаторы вели разведку и вступали в воздушные бои, атаковали корабли и подводные лодки противника, корректировали огонь корабельной артиллерии, наносили бомбовые удары по вражеским кораблям, портовым сооружениям и оборонительным позициям.

«Император Николай I» первым среди авианесущих кораблей Черноморского флота 26 февраля (11 марта) 1915 года вышел в море с четырьмя гидроаэропланами на борту в составе отряда из пяти линейных кораблей и проследовал к берегам Румынии для выполнения боевой задачи. В дальнейшем он участвовал во многих боях у побережья Румынии, Болгарии и Турции, проводил бомбардировки береговых батарей охранявших вход в Босфор, принимал участие 17 марта 1915 года в атаке на турецкий порт Зонгулдак (также — Зунгулдак), был задействован в Трапезундской и прочих известных операциях Черноморского флота. 31 декабря 1916 года командующий Черноморским флотом вице-адмирал А. В. Колчак издал приказ № 227 согласно которому «Император Николай I» был зачислен в отряд корабельной авиации в составе авианесущих судов «Император Николай I», «Император Александр I», «Румыния», и «Алмаз».

Воздушная дивизия Черноморского флота 
На Черноморском флоте, в отличие от Балтийского, где просто сформировали часть морской авиации, создали полноценное авианесущее соединение — отряд корабельной авиации (позднее переименованный в дивизион корабельной авиации). Дивизион, наряду с двумя воздушными бригадами, входил в состав воздушной дивизии Черноморского флота. Уникальность дивизиона корабельной авиации воздушной дивизии Черноморского флота заключалось в том, что в его состав наряду с воздушным дивизионом (четыре воздушных отряда, по восемь гидросамолетов в каждом отряде) входило и четыре авианесущих корабля. Этими кораблями, в соответствии с приказом командующего Черноморским флотом от 31 декабря 1916 года № 227 «О формировании воздушной дивизии Черноморского флота» и были назначены «Император Александр I», «Император Николай I», «Алмаз» и «Румыния».

Подобного авиационного соединения — дивизиона корабельной авиации — в составе Российского Императорского военного флота до начала кампании 1917 года не существовало. Всего же, в годы Первой мировой войны в боевой состав военного флота России вошли 12 авианесущих кораблей (изначально планировались — 24): одиннадцать — на Черноморском флоте и один — на Балтийском. Из двенадцати авианесущих кораблей Российского флота в боевых действиях в качестве авианосителей принимали участие семь кораблей. На Чёрном море такими кораблями были: «Император Николай I», «Император Александр I», «Алмаз», «Румыния», «Дакия», и «Король Карл», и на Балтийском флоте — «Орли́ца». В связи с последовавшими революционными потрясениями и гражданской войной в России достижения в области создания и использования российских авианесущих кораблей во время Первой мировой войны были утрачены.

«Авиатор» 
После Февральской революции 11 мая 1917 года «Император Николай I» был переименован в «Авиатор». 24—27 мая 1917 года «Авиатор» вместе с тремя эскадренными миноносцами совершил свой последний боевой поход на аэрофотосъемку и бомбардировку Синопа. Заключение Брестского мира подвело черту под хроникой участия этого авианесущего корабля в Первой мировой войне.

В мае 1918 года базировавшиеся в Севастополе корабли Черноморского флота были захвачены германской армией. После прихода к власти в Киеве гетмана П. П. Скоропадского «Авиатор», как некогда судно торгового флота, был разоружён и возвращён германцами Украинской Державе, которая передала судно его законному владельцу — компании РОПиТ. После эвакуации германской армии с Украины в ноябре 1918 года в результате Ноябрьской революции в Германии весь базировавшийся в Севастополе флот перешёл под контроль Антанты. В 1919—1921 годах «Авиатор» числился во фрахте у французского правительства.

«Пьер Лоти» 
В 1921 году корабль был продан французской судоходной компании Compagnie des Messageries Maritimes (MM; Марсель) и переименован в «Пьер Лоти» (). Пароход вначале совершал рейсы на Левантийской линии Марсель — Бейрут, а затем — и между другими портами Средиземного моря. С 1936 года — эксплуатировался на Тихом океане на линии Сидней — Нумеа — Сайгон. 24 декабря 1937 года «Пьер Лоти» наскочил на oтмель у северо-западного побережья о. Эпи Ново-Гебридского архипелага, но сумел во время прилива самостоятельно с неё сняться . После поражения Франции в войне с Германией и подписания 22 июня 1940 года Компьенского перемирия, Англия предприняла целый ряд мер, чтобы не допустить использования Германией французского военного и торгового флота. Уже в июле 1940 года английское правительство распорядилось задерживать все французские торговые суда во всех портах метрополии и доминионов. Торговое и пассажирское сообщение между французскими колониями в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане было парализовано. В результате, во Французской Новой Каледонии в сентябре произошла антипетеновская революция; экипаж «Пьер Лоти» перешел на сторону движения «Свободная Франция», возглавляемое генералом Ш. де Голлем, и пароход вошел в состав торгового флота «Свободной Франции» (). Затем «Пьер Лоти» был передан английскому правительственному департаменту военных перевозок (). В свою очередь, департамент военных перевозок перепоручил «Пьер Лоти» и ещё 7 пароходов ливерпульской судоходной компании «Альфред Хольт и К.»() для крюинга и непосредственного управления. Так «Пьер Лоти» вошел в состав пароходов Blue Funnel Line. 12 декабря 1942 года на переходе Лагос-Либревиль «Пьер Лоти» сел на мель у побережья Габона в Гвинейском заливе, был покинут экипажем, и 11 апреля 1943 года — разбит волнами.

Примечания

Литература 
 Александров А. О. Воздушные суда Российского императорского флота, 1894—1917 / Т. 1. Аппараты Щетинина и Григоровича. — СПб.: БСК, 1998. — 112 с. ISBN 5-88925-038-8
 Березовский Н. Ю., Доценко В Д., Тюрин Б. П. Российский императорский флот 1696—1917 / Военно-исторический справочник. — М.: «Русский мир», 1993. — 272 с.
 Герасимов В. Л. Отечественная морская авиация в Первую мировую войну.: Дис. . канд. ист. наук. — M.: Институт военной истории МО РФ, 2004. — 306 с.
 Герасимов В. Л. У истоков строительства отечественной морской авиации: Начало пути. — Смоленск: ООО Издательство «Маджента», 2011. — 132 с. ISBN 9785981563546
 Гражданская война в России: Черноморский флот / Военно-историческая библиотека. — М.: АСТ, 2002. — 544 с. ISBN 5170128746
 Григорьев А. Возникновение и развитие корабельной авиации // Морской сборник. — 1978. — № 2.
 Козлов Д. Ю. Флот в румынской кампании 1916—1917 годов. — СПб: ЛеКо, 2003. — 128 с. ISBN 5902236088
 Козлов Д. Ю. Бой у Босфора // ФлотоМастер. — 2003. — № 4. — С. 16-28.
 Козлов Д. Ю. Морская авиация в противолодочной обороне, 1914—1917 гг. // Морской сборник. — 2001. — № 8. — С. 42-46.
 Литинский Д. Ю. Российский Императорский флот и авиация // Тайфун. — 2001 (Выпуск 38). — № 7. — С. 18-26.
 Новиков Н. Операции флота против берега на Чёрном море в 1914—1917 гг. — М.: Государственное военное издательство Наркомата обороны Союза ССР, 1937. — 269 c.
 Столярский С. Э. Краткий исторический очерк развития и организации морской авиации в России с 1911 г. до начала 1918 г. — Л.: Военно-морская академия, 1932. — 17 с.
 Russian Aviation and Air Power in the 20th Century / Ed. Robin D. S. Higham, John T. Greenwood, Von Hardesty. — London: Frank Cass Publishers, 1998. — 321 p. ISBN 0714643807
 Register of Merchant Ships Constructed in 1913'' / Ed. by W. A. Schell. — World Ship Society: Publications.

Ссылки 
 База данных судов построенных на Клайдских верфях: ss Imperator Nicholas I
 Авиатранспорты ЧФ
 Крылатые моряки России
 L’Encyclopedie des Messageries Maritimes: Le Pierre Loti
 Messageries Maritimes
 Alfred Holt & Co: The Blue Funnel Line
 База данных погибших кораблей: SS Pierre Loti (+1942)

Авианосцы России
Кораблекрушения 1942 года